

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mullem“ beginnt.

Mullem 



 Mullem, Dirck († 1604), Buchdrucker und Verleger in Wesel, Rotterdam und Vianen
 Mullem, Sani van (* 1977), niederländischer Jazzmusiker (Gesang, Kontrabass)